Кубок Йорданії з футболу 2017-18 — 38-й розіграш кубкового футбольного турніру у Йорданії. Титул володаря кубка вдруге здобула Аль-Джазіра.

Календар

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/16 грудня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/15 грудня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Йорданії на soccerway 
 Кубок Йорданії на goalzz 

2017-18
Йорданія
Йорданія
2017 у йорданському спорті
2018 у йорданському спорті